Салорне́-сюр-Гюї́, Салорне-сюр-Ґюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Діжона, 30 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 777,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Салорне-сюр-Гюї на сайті французького Національного інституту географії
 Салорне-сюр-Гюї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салорне-сюр-Гюї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салорне-сюр-Гюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салорне-сюр-Гюї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара